Roquetes (gemeente), een dorp in de provincie Tarragona in Catalonië
 Roquetes (metrostation), een metrostation in de Catalaanse stad Barcelona

en met lidwoord:
 Les Roquetes (Barcelona), een wijk in de Catalaanse stad Barcelona
 Les Roquetes (Garraf), een dorp in de comarca Garraf en de gemeente Sant Pere de Ribes in Catalonië